Kəpənəkçi – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Kəpənəkçi – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian